Thales har flera betydelser, bland annat:

 Thales, en grekisk filosof, astronom och matematiker från Miletos.
 Thales Group, ett stort industriföretag
 Bokförlaget Thales, ett svenskt förlag för filosofisk litteratur 
 6001 Thales, en asteroid

Se även 

 Tales